Adriano Zaccagnini (1982) – politico italiano
Benigno Zaccagnini (1912-1989) – politico e medico italiano
Carlo Zaccagnini (1913-1944) – partigiano e avvocato italiano, medaglia d'oro al valor militare
Ugo Zaccagnini (1868-1937) – ceramista italiano